The Best of Obituary е втори компилационен албум на американската дет метъл група Obituary.

Състав 
 Джон Тарди – вокали
 Доналд Тарди – барабани
 Джеймс Мърфи – китара (песни 4-6)
 Алън Уест – китара (песни 1-3, 7-13)
 Тревор Перес – китара
 Дениъл Тъкър – бас (песни 1-3)
 Франк Уоткинс – бас (песни 4-13)

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Обичуъри
Музикални албуми от 2008 година